Мишон Хилс има више значења:
 Мишон Хилс (Калифорнија)
 Мишон Хилс (Канзас)